Lemmo  ist der Familienname folgender Personen:

James Lemmo (* 1949), US-amerikanischer Kameramann, Drehbuchautor und Regisseur
Lucio Lemmo (* 1946), italienischer Weihbischof